Giacomo Cirulli – vescovo cattolico italiano
Giuseppina Cirulli – ex ostacolista e velocista italiana
Monica Cirulli – nuotatrice italiana